Évolution du record du monde du 4 × 100 mètres 4 nages dames en bassin de 50 mètres et de 25 mètres.

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

4 × 100 yards 4 nages

Notes et références 

Relais
Quatre nages